Босце () је насеље у општини Косовска Каменица, Косово и Метохија, Република Србија.

Становништво

Национални састав

Попис 1981.

Попис 1971.

Попис 1961.

Извори 
  Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године

Референце

Види још 
 Општина Косовска Каменица
  

Општина Косовска Каменица
Насељена места на Косову и Метохији
Википројект географија/Насеља у Србији